La chapelle Saint-Sixte peut être l'une des chapelles suivantes :

la chapelle Saint-Sixte à Passau ;

la chapelle Saint-Sixte d'Aubignan ;
 la chapelle Saint-Sixte de Briançon ;
 la chapelle Saint-Sixte d'Eygalières ;
 la chapelle Saint-Sixte de Puy-Saint-Pierre ;
 la chapelle Saint-Sixte de Sorgues.

Voir aussi 
 

Sixte
~